«Better Than This» — песня британской рок-группы Keane, изданная 16 марта 2009 года, как заглавный трек четвёртого сингла с альбома Perfect Symmetry.

О сингле 
Первое объявление о сингле появилось не на Keanemusic.com, как обычно, а в еженедельном информационном бюллетене Keane. Better Than This является вторым синглом группы, который не был допступен на CD - он продавался исключительно на виниловых пластинках, а также был доступен для цифрового скачивания.

Список композиций 

Бонусные треки при цифровом скачивании

Песни Keane
Синглы 2009 года